W sezonie 1935 drużyna piłkarzy moskiewskiego Dinama zdobyła ponownie Mistrzostwo Moskwy.

Skład

Mecze

Tabela Mistrzostw Moskwy

1935 w piłce nożnej
Dinamo Moskwa w poszczególnych sezonach